Revealed Recordings es un sello discográfico independiente, fundado por el DJ y productor discográfico holandés Hardwell, en el año 2010. Esta discográfica se centra principalmente en géneros de la escena EDM, como el Big room house, progressive house y Electro house. Inmediatamente después de su establecimiento, Dyro y Dannic se unieron a la etiqueta.

Actualmente, Revealed es reconocida como una de los sellos discográficos de EDM más importantes del mundo. Cuenta con más de 830 lanzamientos, además, con numerosos temas en lo más alto de las listas de Beatport. El sencillo más exitoso de Revealed es Apollo por Hardwell & Amba Shepherd, que alcanzó su punto máximo en el número 26 del Top 40 Holandés, y por haber liderado el Top 100 de Beatport durante 13 días consecutivos en diciembre de 2012. Dos meses después, The Code de W&W & Ummet Ozcan fue el segundo sencillo más vendido durante febrero de 2013, alcanzando el puesto #1. Otros de los sencillos que alcanzó el puesto #1 fue "Jumper" de Hardwell & W&W.

Su primer lanzamiento fue "Get Down Girl" de Hardwell & DJ Funkadelic que terminó entre lo más alto en las listas de música dance.

Otras canciones de este sello que lideraron el Top 100 de Beatport, fueron Mystica de Blasterjaxx, Blueprint de Sick Individuals & Dannic, y finalmente, Burn de KSHMR & DallasK. En 2014, fue lanzado el sencillo Dare You, de Hardwell con Matthew Koma, y se convirtió en un éxito internacional, llegando al puesto #15 en Bélgica, el #5 en Escocia, #27 en Estados Unidos, y el #18 en Reino Unido. En las listas de Países Bajos llegó a la posición 31 del Top 40 Holandés. "Dare You" se ha utilizado en anuncios de programas de televisión, tales como Strictly Come Dancing. En diciembre de 2014, uno de los mayores éxitos fue "Don't Stop The Madness" de Hardwell & W&W que alcanzó el #1 en Beatport.

El 23 de agosto de 2014, la discográfica facilitó un escenario en el Festival Creamfields de Inglaterra, llevando a varios artistas de Revealed como JoeySuki, Kill The Buzz, Hardwell, Futuristic Polar Bears, Deorro, Jordy Dazz, Sick Individuals, Thomas Newson, Julian Calor, Dyro, Dannic, W&W, Mightyfools, Matt Nash & Dave Silcox.

En 2016 uno de los mayores éxitos fue el sencillo "Calavera" de Hardwell & KURA que alcanzó el puesto #1 en Beatport. También lo fue el sencillo "Bang Boom" de Tommie Sunshine & KRUNK!.

En 2017, uno de los mayores éxitos fue "We Are Legends" de Hardwell & KAAZE & Jonathan Mendelsohn que alcanzó el #1 en Beatport. También lo fue el sencillo "Trabanca" de Maddix & JUNIOR.

En 2018, uno de los mayores éxitos fue "Light It Up" de Hardwell & Suyano que alcanzó el #1 en Beatport.

En 2022, uno de sus mayores éxitos fue "Into The Unknown", "Godd" y "Pacman" de Hardwell que alcanzó el #1 en Beatport.

En 2023, uno de los mayores éxitos fue "Twisted" de Hardwell & Will Sparks que alcanzó el #1 en Beatport. Tambien lo fue el sencillo "Sloopkogel" de Hardwell & Quintino.

Artistas de Revealed Recordings

Lanzamientos [REVR]

Lanzamientos especiales [REVRSP]

Álbumes [REVRCD]

[REVRW]

[Rebels Never Die (RND)]

Revealed Radio

Revealed Podcast

Revealed Selected

Catálogo 
En los lanzamientos, la discográfica usa los códigos REVR, REVRSP, REVRCD y REVRDJ acompañado del número de lanzamiento.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Discográficas de música electrónica
Discográficas de los Países Bajos